Сад культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова — парк культуры и отдыха в Уфе. Сад является ландшафтным памятником и памятником градостроительства.

История 
Сад назван в честь русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В конце XVIII в. на территории современного парка (ранее — Голубиная слобода, ныне — ныне ул. Пушкина, Новомостовая, Валиди и Цюрупы) родители писателя приобрели усадьбу с надворными постройками и плодовым садом. Здесь 20 сентября (1 октября) 1791 года и родился Сергей Тимофеевич Аксаков. Этот дом, однако, не сохранился. Он сгорел в пожаре в 1821 г.

Новые владельцы усадьбы в 1822 г. запрудили ручей и создали небольшое озеро.

Родители Аксакова впоследствии переехали в другой дом. В середине XIX в. территория усадьбы принадлежала купцу 1-й гильдии Кондратию Игнатьевичу Блохину, владельцу спиртоводочного и пивоваренного производства. Даже в усадьбе он устроил небольшой водочный заводик, открыл здесь питейный дом и ресторан. Сын и наследник Кондратия Блохина — Александр Кондратьевич Блохин — в 1875 г. в саду построил театр, посадил берёзовую рощу.

В 1884 году территория усадьбы с садом и постройками на торгах была продана М. В. Пупышеву. Четыре года спустя бывший сад Блохина перешёл во владение купца Василия Ильича Видинеева. На месте усадьбы был разбит парк. В популярном у публики парке были аттракционы, лабиринт чудес, ресторан и танцплощадка. В парке играл оркестр. Видинеев построил здесь знаменитый Летний театр, просуществовавший почти столетие, но ныне уже утраченный. В 1910 году в саду были открыты первые теннисные корты на территории Республики Башкортостан.

После Октябрьской революции 1917 г. частный парк был передан в ведомство города и в 1920-е гг. был переименован в парк Луначарского. В просторечии название сада было сокращено до Лунного. В парке ежедневно летом с 8 часов вечера и до полуночи играл духовой оркестр. В парке действовали павильон-читальня, бильярдная, ресторан, на эстраде ежедневно проводились концертные программы. Здание ресторана, как и театра, было видинеевской постройки и открывалось только летом.

В 1956 году главный вход в парк украсила арка с колоннами, и была установлена металлическая изгородь. В парке построили площадку для аттракционов, а также комнату смеха, киноплощадку и фонтаны. В саду установили гипсовые скульптуры. Памятник Ленину был установлен в 1957 году и существовал до 1990 г.

В 1960-е гг. сад подвергся суровым испытаниям. Так, асфальтирование дорожек вместо традиционной гранитной крошки привело к заболачиванию территории и гибели большого числа берёз, вместо которых посадили ивы и акации. В 1969 г. часть территории парка была занята для постройки Кабельного завода, и горожане стали избегать затенённое, шумное и неуютное место.

В 1989 году Постановлением Совета Министров Башкирской АССР сад им. Луначарского был переименован в сад им. С. Т. Аксакова к двухсотлетнему юбилею писателя. В этом же году сад им. С. Т. Аксакова распоряжением Совета Министров был включён в перечень парков-памятников культуры в г. Уфе.

В 1991 году без видимых причин был снесён Летний театр. В целях безопасности были спилены огромные тополя-осокори, возможно, посаженные самими Аксаковыми (внутри деревьев были пустоты, и поэтому они несли угрозу жизни и здоровью отдыхающим в парке взрослым и детям). Под руководством заслуженного деятеля культуры Башкортостана Алмаевой Людмилы Александровны в парке проводились работы по охране культурного наследия Башкортостана. Озеро было облагорожено, дорожки были выложены плиткой. Открылось кафе «Аленький цветочек».

Сад имени С. Т. Аксакова дважды признавался лучшим садом СССР и в 2005 году очередной раз был назван лучшим парком культуры Уфы.

Достопримечательности 
Украшением парка является небольшое озеро. Сюда в 2002 году были завезены лебеди-шипуны, облагородившие парк. С ними вместе на озере живут утки. В воде водятся рыбы.

Сад Аксакова является любимым местом паломничества молодожёнов. Здесь проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Зимой в парке работает каток.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Парки, скверы, площади Уфы
 Сад культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова
 Старые фотографии парка

Сады и парки Уфы
Сергей Аксаков